Сайт (от  — место) — многозначный термин, возможные значения:
 Сайт — совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной сети, объединённых под одним адресом (доменным именем или IP-адресом).
 Сайт в биологии — участок молекулы ДНК, белка.
 Сайт в математике — категория, оснащённая топологией Гротендика.